Купрявичюс () — литовская фамилия. Известные носители:

 Купрявичюс, Викторас (1901—1992) — литовский композитор и педагог.
 Купрявичюс, Гедрюс (род. 1944) — литовский композитор.